Kraft, Príncipe de Hohenlohe-Langemburgo (Kraft Alexander Ernest Ludwig Georg Emich Fürst zu Hohenlohe - Langemburgo; 25 de junho de 1935 – 16 de março de 2004) foi o filho mais velho do príncipe Godofredo de Hohenlohe-Langemburgo. Ele foi titular do titulo de Príncipe de Hohenlohe-Langemburgo de 1960 até a data de sua morte.

Vida 
Kraft nasceu em Schwäbisch Hall, Alemanha, o primeiro filho do príncipe Godofredo de Hohenlohe-Langemburgo (1897–1960) (filho de Ernesto II de Hohenlohe-Langemburgo e da princesa Alexandra de Saxe-Coburgo-Gota) e sua esposa, princesa Margarida da Grécia e Dinamarca (1905–1981) (filha do príncipe André da Grécia e Dinamarca e da princesa Alice de Battenberg) sendo sobrinho do Príncipe Filipe de Edimburgo. Ambos pais eram descendentes da rainha Vitória e do czar Nicolau I, sendo sua mãe descendente de Cristiano IX da Dinamarca.

Casamento 
Kraft casou-se em 5 de junho de 1965em Langemburgo com a princesa Carlota de Croÿ (n. 31 de dezembro de 1938), filha mais velha do príncipe Alexandre de Croÿ e sua mulher, Ana Elspeth Campbell. Eles divorciaram-se em 26 de maio de 1990 em Crailsheim.

Eles tiveram três filhos:
 Cecília Maria Dorotea de Hohenlohe-Langemburgo (n. 16 de dezembro 1967),  casou-se com Cyril Amédéo de Commarque em 6 de junho de 1998 (divórcio em 2008), sem descendência.
 Felipe de Hohenlohe-Langemburgo (n. 20 de janeiro de 1970), casou com Saskia Li Binder em 6 de setembro de 2003, em Langemburgo, Alemanha.
 Xenia Margarida Ana de Hohenlohe-Langemburgo (n. 8 de julho de 1972), casou com Max Soltmann em 13 de agosto de 2005 e possuem dois filhos:
 Ferdinand Soltmann (n. 2005)
 Louisa Marei Charlotte Soltmann (n. 6 de abril de 2008 em Bad Mergentheim, Alemanha)

Ele casou-se pela segunda vez com Irma Pospesch (n. 1946) em 22 de maio de 1992, em Graz, Austria.

Príncipe de Hohenlohe-Langemburgo 
Com a morte de seu pai em 1960, Kraft tornou-se titular como Príncipe de Hohenlohe-Langemburgo.

Titulos e estilos 
 25 de junho de 1935 – 11 de maio de 1960: Sua Alteza Sereníssima príncipe Kraft de Hohenlohe-Langemburgo
 11 de maio de 1960 – 16 de março de 2004: Sua Alteza Sereníssima  Príncipe de Hohenlohe-Langemburgo

Ancestralidade

Bibliografia 

 
 
 Queen Victoria's Descendants, New York, 1987, Eilers, Marlene A., Reference: 197
 The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: I 185
 Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 2004 167

Príncipes da Grécia
Gregos do século XX
Gregos do século XXI
Príncipes de Hohenlohe-Langemburgo